Rentzell ist der Familienname folgender Personen:

 August von Rentzell (1809–1891), deutscher Genre- und Tiermaler
 Christoph Friedrich von Rentzell (1702–1778), preußischer Generalleutnant, Amtshauptmann von Marienwerder